Михаи́л Елисе́евич Кондако́в (14 февраля 1919, с. Новый Усад, Спасская волость, Васильсурский уезд, Нижегородская губерния, РСФСР — 26 марта 2005, Лесной, Свердловская область) — передовик производства, бригадир слесарей-сборщиков завода «Электрохимприбор» Свердловской области. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 14 февраля 1919 года в крестьянской семье в селе Новый Усад Нижегородской губернии (сегодня — Спасский район Нижегородской области). В 1934 году окончил Тубанаевскую шестилетнюю школу, после чего начал свою трудовую деятельность в колхозе родного села. Потом работал аппаратчиком на заводе имени Свердлова в Дзержинске Горьковской области.

В 1939 году был призван в армию. Участвовал в войне с Японией в составе 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта.

В 1946 году возвратился в Дзержинск, где продолжил работать на заводе имени Свердлова. С 1953 года работал на заводе «Электрохимприбор» в Свердловске-45. Руководил бригадой слесарей-сборщиков, которая ежегодно досрочно выполняла производственный план. За выдающиеся достижения в трудовой деятельности при выполнении семилетнего плана (1959—1965) был удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

Избирался в городской Совет депутатов трудящихся.

В 1976 году вышел на пенсию. Скончался 26 марта 2005 года в Лесном.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года
 Орден Ленина (1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (1956)
 Орден Знак Почёта (1960)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1959)
 Медаль «За боевые заслуги» (1945)
 Медаль «За победу над Японией» (1945)
 Почётный гражданин города Лесной (1970)
 Орден Отечественной войны 2 степени

Литература

Ссылки 
 

Сотрудники «Электрохимприбора»
Умершие в Лесном
Участники советско-японской войны (СССР)